Сезон 1986–87 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 14 вересня 1986 та 17 травня 1987 року. Участь у турнірі брали 16 команд, 3 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону уперше в своїй історії став «Наполі». Команда з Неаполя, капітаном якої був зірковий аргентинець Дієго Марадона, зробила цього сезону «дубль», сташи також володарем Кубка Італії 1986–87.

Команди 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Матч плей-оф за право участі у розіграші Кубка УЄФА 
Відбувся 23 травня 1987 року у Турині

|}

«Мілан» кваліфікувався до участі у розіграші Кубка УЄФА 1987–88.

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1986-87 Серії A з результатом 17 голів став форвард «Мілана» П'єтро Паоло Вірдіс.

Чемпіони 
Футболісти «Наполі», які протягом турніру були гравцями основного складу:

 Клаудіо Гарелла
 Джузеппе Брусколотті
 Чіро Феррара
 Алессандро Реніка
 Морено Ферраріо
 Фернандо Де Наполі
 Франческо Романо
 Сальваторе Баньї
 Дієго Марадона
 Бруно Джордано
 Андреа Карневале
 Тренер: Оттавіо Б'янкі
</div>

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1986–87 на RSSSF  

1986-87
1986 у футболі
1987 у футболі
1986 в італійському спорті
1987 в італійському спорті